Molk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Molk (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Malek Ţālesh, ort, Östazarbaijan, 
 Malek Qoẕāt, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar